Chiemezie Mbah – calciatore nigeriano
 Chigozie Mbah – calciatore nigeriano
 Ezekiel Mbah – calciatore nigeriano
 Lewis Mbah Enoh – calciatore camerunese
 Luc Mbah a Moute – cestista camerunese